Ла Бокиљита има више значења:

 Ла Бокиљита, Лос Инохо (Окампо), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Бокиљита (Којаме дел Сотол), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Бокиљита (Уехотитан), насеље у савезној држави Чивава у Мексику